Nucșoara ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Nucșoara (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Nucșoara (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara